Catherine de Valois-Courtenay (1303-1346), fille du comte Charles de Valois et de Catherine de Courtenay, impératrice titulaire de Constantinople, épouse de Philippe de Tarente
 Catherine de Valois (1401-1437), fille du roi Charles VI et reine d'Angleterre par son mariage avec le roi Henri V
 Catherine de France (comtesse de Charolais) (v. 1431/32-1446), fille du roi Charles VII et épouse du futur Charles le Téméraire, alors comte de Charolais

Homonymie capétienne